Declinație se poate referi la:
declinație (astronomie), una dintre coordonatele ecuatoriale ale unui punct pe sfera cerească;
 declinație magnetică, unghiul format, într-un anumit loc de pe Pământ, de meridianul magnetic cu meridianul geografic.